Marías oder Marias ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Marías (1958–2022), spanischer Schriftsteller
 Javier Marías Franco (1951–2022), spanischer Schriftsteller, Kolumnist und Übersetzer
 Julián Marías Aguilera (1914–2005), katholischer spanischer Philosoph, Schüler und Freund von José Ortega y Gasset
 Notis Marias (* 1957), griechischer Politiker

Siehe auch:
 Islas Tres Marías